Les Enfoirés est un regroupement d'artistes et personnalités publiques (principalement francophones) créé en 1985 pour chanter au profit de l'association caritative des Restos du Cœur, créée par Coluche.

Création 
C'est le  que Coluche lance l'idée des Restos du Cœur sur Europe 1 : 

Jean-Jacques Goldman raconte : 

Goldman compose La Chanson des Restos. Elle est interprétée par plusieurs personnalités et sort en 45 tours au profit de l'association. C’est ainsi qu'avec les interprètes de la chanson des Restos, Coluche forme la première bande d’Enfoirés : Jean-Jacques Goldman, Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini et Michel Drucker.

Le , Coluche, qui avait quelques mois auparavant fondé l'association des Restos du Cœur, anime sur TF1, pendant quatre heures de direct, une émission pour faire la promotion de l'association et de ses actions. Il y réunit de nombreux artistes et personnalités. Il demande à cette occasion à des artistes de participer bénévolement à une tournée au profit des restos du cœur. Dans un premier temps, certains auraient refusé et Coluche leur aurait dit :  donnant son nom au regroupement. Manque à l'appel Daniel Balavoine, mort quelques jours auparavant et que Coluche avait désigné comme premier parrain des Restos.

Après la mort de Coluche, François Mitterrand, alors président de la République, reçoit une délégation des Restos du Cœur accompagnée par Josiane Balasko, Nathalie Baye, Miou-Miou, Michel Blanc et Michel Sardou.

Le concert des Enfoirés devient annuel en 1992, réunissant à chaque édition un grand nombre d'artistes. Le concept des Enfoirés est né et le terme perdurera pour désigner le collectif d'artistes se réunissant pour chanter au profit des Restos du Cœur.

Les bénéfices des prestations (concerts, droits télévisés, CD et DVD) sont reversés à l'association des Restos du Cœur. Les droits Sacem sont reversés aux Restos pour cette interprétation avec l'accord des ayants droit. Chaque année, l’événement représente près d’un quart des recettes de l’association. En 2013/2014, ces bénéfices s'élèvent à environ 19 millions d'euros. En 2016/2017 ils s'élèvent à 12,6 millions d'euros. En 2017/2018 à 17,9 millions d'euros et en 2018/2019 à plus de 13 millions d'euros.

Spectacles et émissions 
La chronologie ci-dessous reprend à la fois les spectacles annuels des Enfoirés et les autres émissions spéciales qui leur ont été consacrées à la télévision

À noter, en outre, les compilations suivantes :
 Les Enfoirés, la compil', K7 et CD sortis chez WEA en 1996, composée de la version originale de La Chanson des Restos (1986) et d'une sélection de chansons des spectacles de 1989 à 1995 ;
 Les Enfoirés, la Compil' (volume 2), K7 et double CD sortis chez EMI le , composés d'une version symphonique inédite de La Chanson des Restos et d'une sélection de chansons des spectacles de 1996 à 2001, basée sur le choix des bénévoles de l'association ;
 Les Enfoirés, la Compil' (vol. 3), double CD sorti chez RCA le , composé de la version symphonique de La Chanson des Restos (2001) et d'une sélection de chansons des spectacles de 2002 à 2005 ;
 15 Ans d'Enfoirés, double DVD sorti chez BMG le , composé d'extraits des spectacles de 1989 à 2005, de l'intégralité des clips des Enfoirés et d'une version inédite du Pouvoir des fleurs (2001) enregistrée au Café de la Gare (Paris) ;
 Le Meilleur des Enfoirés - 20 ans, double CD et double DVD sortis chez Universal le , composés d'extraits des spectacles de 1989 à 2010, le DVD reprenant entre autres l'intégralité des clips des Enfoirés ;
 Les Enfoirés en chœur de 1985 à aujourd'hui, coffret double CD et DVD (ainsi qu'un T-shirt), sorti chez Sony Music Catalogue en 2014, composé d'extraits des spectacles de 1989 à 2014 et de l'intégralité des clips des Enfoirés.
 Les 30 ans des Enfoirés, coffret triple CD et DVD (ainsi qu'un T-shirt anniversaire), composé des 30 meilleures chansons issues des différents spectacles annuels, d'un DVD de la Tournée d'Enfoirés de 1989 et des instrumentaux des neuf hymnes emblématiques de la troupe en versions karaoké.

Membres et participants des Enfoirés

Principaux membres actifs 
 Créateur : Coluche
 Directeur artistique : 
 1986-2016 : Jean-Jacques Goldman
 Depuis 2017 : Direction collégiale (Bénabar, Lorie et Michaël Youn)
 Parrains / Marraines :
 1985-1986 : Daniel Balavoine
 1986-1991 : Jean-Jacques Goldman
 1992-2007 : Muriel Robin
 Depuis 2008 : Mimie Mathy

Personnalités 
Source : Enfoiréthèque

263 personnalités ou groupes ont participé aux concerts des Enfoirés, dont 114 n'ont participé qu'une seule fois. Les noms des participants ne sont jamais dévoilés par les organisateurs avant les concerts. 

Le graphique ci-dessous représente le nombre de personnalités participant à l'émission en fonction des années.

Personnalités ayant le plus participé aux concerts des Enfoirés depuis la première tournée en 1989

Personnalités sportives 
 Yannick Agnel : La Boîte à musique des Enfoirés
 Fabien Barthez : Dernière Édition avant l’an 2000
 Karim Benzema : Le Bal des Enfoirés
 Alain Bernard : Dans l'œil des Enfoirés
 Laurent Blanc : Dans l'œil des Enfoirés
 Alain Boghossian : Dernière Édition avant l’an 2000
 Basile Boli : Les Enfoirés à l’Opéra comique
 Éric Cantona : Enfoirés en Cœur
 Grégory Coupet : Le Village des Enfoirés
 Pauline Déroulède : Un air d'Enfoirés
 Didier Deschamps : Bon anniversaire les Enfoirés  et Le Monde des Enfoirés
 David Douillet : L’Odyssée des Enfoirés
 Christophe Dugarry : Les Enfoirés en 2000
 Antoine Dupont : Enfoirés un jour, toujours
 Fabien Gilot : Dans l'œil des Enfoirés
 Antoine Griezmann : Enfoirés Kids
 Bafétimbi Gomis : Le Bal des Enfoirés
 Amandine Henry : Le Pari(s) des Enfoirés 
 Zlatan Ibrahimovic : Au rendez-vous des Enfoirés
 Aimé Jacquet : L’Odyssée des Enfoirés
 Christian Karembeu : Dernière Édition avant l’an 2000
 Camille Lacourt : Dans l'œil des Enfoirés
 Frank Lebœuf : Tous dans le même bateau
 Amaury Leveaux : Dans l'œil des Enfoirés
 Bixente Lizarazu : Dernière Édition avant l’an 2000 et Tous dans le même bateau
 Hugo Lloris : Enfoirés Kids 
 Sébastien Loeb : Dans l'œil des Enfoirés
 Kylian Mbappé : Le Monde des Enfoirés et Un air d'Enfoirés
 Esteban Ocon : Enfoirés un jour, toujours
 Tony Parker : Le Pari(s) des Enfoirés 
 Emmanuel Petit : Dernière Édition avant l’an 2000
 Michel Platini :  Chanson des Restos en 1986 (enregistrement)
 Franck Ribéry : Les Enfoirés font leur cinéma
 Guy Roux : L’Odyssée des Enfoirés
 Lilian Thuram : Dernière Édition avant l’an 2000
 Zinédine Zidane : L’Odyssée des Enfoirés

Musiciens 

Voici la liste des musiciens et chanteurs (choeurs) qui ont joué et participé aux Enfoirés.

Chorales, groupes de musiciens et groupes de danseurs 
 Les Enfoirés au Grand Rex, la chorale gospel des Chérubins de Sarcelles
 Tous dans le même bateau, des élèves violonistes du Conservatoire Paul Barbizet de Marseille et le chœur d'hommes de Montolivet
 La Foire aux Enfoirés, la chorale d'enfants Maîtrise boréale d'Avesnes-sur-Helpe
 Les Enfoirés dans l’espace, des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées et deux enfants chanteurs prénommés Oriane et Thomas
 Le Train des Enfoirés, des élèves danseuses classiques du conservatoire Mozart de Paris
 Le Village des Enfoirés, des élèves des écoles élémentaires de Lyon
 Les Secrets des Enfoirés, la Manécanterie des Petits Chanteurs de Strasbourg
 Les Enfoirés font leur cinéma, la chorale parisienne des Voisins du dessus
 Les Enfoirés... la Crise de Nerfs, la fanfare niçoise l'Écho de la chaumière et les enfants violonistes de la Compagnie des enfants du spectacle de Nice
 Dans l'œil des Enfoirés, la troupe de danseurs Karis'Matyk de Montpellier
 Le Bal des Enfoirés, les élèves danseuses classiques du conservatoire de Lyon
 La Boîte à musique des Enfoirés, l'Orchestre Ostinato et les petites mains symphoniques
 Bon anniversaire les Enfoirés, les Chœurs du collège de Truchtersheim et Kochersberg ainsi que les enfants de l'association Shock2Culture.
 Sur la route des Enfoirés, l'Académie de Danse Nicolas de Montpellier.
 Au rendez-vous des Enfoirés, les élèves de l'Académie internationale de comédie musicale de Paris.
 Mission Enfoirés, l'Ensemble vocal de Castanet-Tolosan.
 Le Pari(s) des Enfoirés, la chorale AICOM Junior de Paris.

Les chansons

Les hymnes 
 1989 : La Chanson des Restos, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman et Coluche (chanson inédite)
 1992 : Chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens
 1993 : Le monde est stone de Starmania
 1994 : Un autre monde de Téléphone
 1995 : On ira tous au paradis de Michel Polnareff
 1996 : Laissons entrer le soleil de Hair
 1997 :
 Sauver l'amour de Daniel Balavoine
 Rockollection de Laurent Voulzy
 1998 : Bienvenue chez moi de Florent Pagny
 1999 : Emmenez-moi de Charles Aznavour
 2000 :
 Chanter de Florent Pagny
 Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman
 2001 : Le Pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy
 2002 : Rêver de Mylène Farmer
 2003 : Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque
 2004 :
 Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine
 Une autre histoire de Gérard Blanc
 2005 : Tout le monde y pense de Francis Cabrel
 2006 : Le Temps qui court d'Alain Chamfort
 2007 : Aimer à perdre la raison de Louis Aragon et Jean Ferrat
 2008 :
 L'Amitié de Françoise Hardy
 Ville de lumière de Gold
 2009 : Ici les Enfoirés, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman (adaptation de In the Army Now de Status Quo)
 2010 : 
 Si l'on aimait, si, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman et Bénabar (adaptation de I Was Made for Lovin' You de Kiss)
 Ta main de Grégoire 
 2011 : 
 On demande pas la lune (adaptation de J'ai demandé à la lune d'Indochine par Mickaël Furnon, auteur-compositeur original)
 Un jour de plus au Paradis (adaptation de Another Day In Paradise de Phil Collins)
 2012 : Encore un autre hiver, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman et Grégoire (chanson inédite)
 2013 : Attention au départ, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman (chanson inédite)
 2014 : La Chanson du bénévole, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman et Frédéric Chateau (chanson inédite)
 2015 : Toute la vie, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman (chanson inédite)
 2016 : Liberté, (adaptation de Liberté de Paul Éluard) écrite et composée par Marc Lavoine et Richard Mortier (chanson inédite)
 2017 : Juste une p'tite chanson, écrite et composée par Grégoire et MC Solaar (chanson inédite)
 2018 : On fait le show, écrite et composée par Soprano (chanson inédite)
 2019 : On trace, écrite et composée par Vianney (chanson inédite)
 2020 : À côté de toi, écrite et composée par Boulevard des Airs et Tibz (chanson inédite)
 2021 : Maintenant, écrite et composée par Slimane (chanson inédite)
2022 : Il y aura toujours un rendez-vous, écrite et composée par Jacques Veneruso (chanson inédite)
2023 : Rêvons écrite et composée par Amir, Nazim Khaled et Nyadjiko (chanson inédite)

Interprètes originaux des principales reprises 
Les chansons interprétées par les Enfoirés sont empruntées principalement au répertoire francophone (répertoire de membres des Enfoirés principalement) mais aussi international de plus de trois cents artistes interprètes. Parmi ceux-ci, les trente artistes les plus interprétés par les Enfoirés :

Audiences 

Légende :

En fond vert  = Les plus hauts chiffres d'audiences
En fond rouge = Les plus bas chiffres d'audiences

En 2013, TF1 a enregistré un pic d'audience de 14,7 millions de téléspectateurs à .
En 2017, Les Enfoirés Kids ont réuni 4,89 millions de téléspectateurs soit 23,2 % de part d'audiences.

Discographie

Polémiques et critiques 
Les concerts des Enfoirés font l'objet de critiques récurrentes au sein même de la communauté artistique.  En 2007, Yannick Noah, en désaccord avec les dépenses en hébergement, se désolidarise des membres de la tournée. En concert à Nantes, les artistes ont été logés dans un hôtel de luxe à La Baule, à  de la ville.

Opération commerciale d'autopromotion ? 
, les artistes participant aux concerts des Enfoirés le feraient pour bénéficier de la couverture médiatique de l'évènement et ainsi assurer leur propre promotion. En 2009, c'est l'objet du titre C'est l'histoire d'une meuf des Fatals Picards. En 2011, Jean-Louis Murat déclare que les artistes participant aux Enfoirés font de la promotion. Eddy Mitchell parle d'« opération commerciale » à plusieurs reprises. Ces critiques sont reprises par Maurane en 2014. Stromae décline l'invitation à participer aux Enfoirés pour les mêmes raisons.

Mélange des genres 
Renaud en 2011 qualifie l'émission de « grand cirque carnavalesque ». Eddy Mitchell déclare : « Je suis un chanteur professionnel, je ne vais pas chanter avec un footballeur. Ou on fait "Les footballeurs font les Restos" ». Maître Gims, rappeur et membre du groupe Sexion d'Assaut, décline la proposition de participer aux Enfoirés, déclarant notamment : « Je ferais semblant d'être là avec eux à me déguiser, à mettre des collants, à me déguiser en Peter Pan ou en bonbon ».

Polémique autour du titre Toute la vie 
Lors du spectacle Sur la route des Enfoirés de 2015, la chanson inédite Toute la vie, perçue comme une provocation à l'égard de la jeunesse, est critiquée par de nombreuses personnes.

Notes et références

Notes

Liens externes 

 
Collectif musical à but humanitaire
Soupe populaire
Coluche